Лосвинка — река в Краснинском районе Смоленской области России. Левый приток Днепра.

Длина 34 км. Исток восточнее деревни Залужечье Краснинского района. Направление течения: северо-восток. Устье в деревне Сырокоренье Краснинского района. Основные притоки — Бабинка, Ехвинка.

Ссылки 
 Лосвинка/Энциклопедия Смоленской области
 

Притоки Днепра
Реки Краснинского района Смоленской области